BiH:
 Hrasno (Busovača, BiH), naselje u općini Busovača
 Hrasno (Kakanj, BiH), naselje u općini Kakanj
 Hrasno (Novo Sarajevo, BiH), naselje u općini Novo Sarajevo

Vidi i:
 Gornje Hrasno, naselje u općini Neum
 Hrasno Brdo, naselje u općini Novo Sarajevo
 Hrasno Donje, naselje u općini Kalesija
 Hrasno Gornje, naselje u općini Kalesija

Hrasno,